Il termine grandi laghi viene utilizzato per indicare differenti sistemi di laghi (ed anche le zone regioni circostanti):
 i grandi laghi – regione dell'Africa orientale con una serie di laghi nella parte meridionale della Rift Valley (Vittoria, Tanganica, Malawi ecc.).
 i grandi laghi – complesso dell'America settentrionale, di cinque laghi d'acqua dolce, tutti fra i più grandi al mondo (Superiore, Michigan, Huron, Erie, Ontario).
 Regione dei Grandi Laghi – regione geografica dell'America settentrionale comprendente i territori dei Grandi Laghi nordamericani.
 i grandi laghi dello Iowa –  (denominati Okoboji) è una zona della parte nord-orientale dello stato dello Iowa, con una serie di laghi (Spirit, West Okoboji, East Okoboji).
 i grandi laghi delle Landes – è un gruppo di laghi situati lungo il litorale aquitano, nel sud-ovest della Francia (Hourtin e di Carcans, Lacanau, Arcachon, Cazaux e di Sanguinet, Biscarrosse e di Parentis, Biscarrosse e Aureilhan).
 Depressione dei Grandi Laghi, una vasta depressione in Mongolia che comprende sei grandi laghi: Uvs Nuur, Hjargas nuur e Dôrgôn nuur (laghi salati); e Har-Us nuur, Har Nuur e Ajrag nuur (acqua dolce).